Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, s'est disputée du 20 au .

Lesia Tsurenko remporte le simple dames. En finale, elle bat Urszula Radwańska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Daria Gavrilova et Elina Svitolina.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul (ATP 2015)
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Istanbul
Sport en Turquie en 2015
Tennis en juillet 2015